Датският национален отбор по футбол е под контрола на Датската футболна асоциация и представя Дания в международните футболни първенства от 1908. Най-големите успехи на отбора са спечелването на Европейското първенство по футбол през 1992, както и полуфинал на ЕП'84 и четвъртфинал на СП'98.

Отбори 
Освен предстравителен мъжки отбор, Дания има и представителен женски, а също и отбори на различни възрастови нива както при мъжете, така и при жените. Освен това има и дублиращ мъжки отбор, съставен от най-добрите играчи от местното първенство, който играе в официални срещи по време на зимната пауза на първенството.

История 
До 1971 г. отборът се състои единствено от аматьори. 

В квалификациите за Световното първенство през 1982, Дания завършва с 8 точки след победа с 3 – 1 над бъдещия световен шампион Италия, но не успява да се класира за финалите въпреки забележителния резултат.

В квалификационната фаза за Европейското първенство по футбол през 1984, датският отбор побеждава прекия си конкурент за класиране в групата Англия на стадион Уембли с 1:0. Така отборът на Дания се класира на международен турнир за първи път след 1964 г. и е наречен „датския динамит“. Участието на Дания завършва на полуфинал, където отборът губи от Испания след изпъленение на дузпи. Последвалите в следващото десетилетие силни мачове на отбора под ръководството на треньора Сеп Пионтек затвърждават прозвището им „датския динамит“.

Дания изиграва първата си среща на световно първенство на финалите през 1986, водена от атакуващото дуо Микаел Лаудруп и Пребен Елкер. С три победи, включително и над Уругвай с 6:1, печели групата си. Във втория кръг от надпреварата датският отбор отново, както и две години по-рано, се изправя срещу Испания и отново губи. Червеният динамит губи мача с 5:1, като четири от головете за испанския отбор са на Емилио Бутрагеньо.

След 1986 година настъпва период на подмладяване на отбора, изпъленен с колебливи резултати. Европейското първенство през 1988 свършва рано за Дания след загуби в предварителната група от Испания, Германия и Италия. След неуспеха на датския тим да се класира за световното първенство през 1990 г., Сеп Пионтек е заменен от неговия помощник-треньор Ричард Мьолер Нилсен.

Най-големият успех на Дания в международните турнири настъпва на Европейското първенство през 1992. Първоначално датчаните не успяват да се класират за първенството оставайки зад Югославия в квалификационната група. Въпреки всичко, броени дни преди началото на първенството Дания се класира служебно на мястото на Югославия, върху която са наложени международни санкции и не е допусната до турнира.  Микаел Лаудруп, звездата на отбора, решава да напусне тима по време на квалификационните мачове, поради спор с треньора Ричард Мьолер Нилсен относно тактиката на отбора. Разчитайки силно на вратаря Петер Шмайхел и неговата защита, както и на креативния Бриан Лаудруп, датския тим прави една от най-големите изненади в историята на европейското първенство, спечелвайки трофея чрез предимно дефанзивния си стил на игра и добрата си физическа кондиция. Дания прескача груповата фаза оставяйки зад себе си Англия и Франция, елиминира евопейския шампион Холандия след дузпи на полуфинала и се озовава на финал срещу световния шампион Германия, където го побеждава с 2:0.

След триумфа на европейското първенство, Микаел Лаудруп се завръща в националния отбор. В следващите години датският тим записва поредица от неубедителни резултати. Не успява да се класира за световното първенство в САЩ, въпреки че печели купата на конфедерациите, побеждавайки носителя на Копа Америка – Аржентина. Като носители на шампионската титла, датчаните се представят разочароващо на европейското първенство през 1996, където са елиминирани още в груповата фаза. Наставника Ричард Мьолер Нилсен е заменен от шведа Бу Юхансон, който започва да налага по-офанзивен футбол и класира отбора за световното първенство във Франция. В групата си, Дания завършва на второ място с две победи и една загуба, елиминира Нигерия с невероятна игра за 4:1 и отпада от Бразилия на четвъртфинал след загуба с 2:3.

В квалификациите за Европейското първенство по футбол през 2008, Дания е в група F, заедно с Лихтенщайн, Северна Ирландия, Исландия, Латвия, Испания и съседите си от Швеция. Дания завършва на четвърто място в групата след Испания, Швеция и Северна Ирландия.

В квалификациите за Световното първенство през 2010 датчаните са в Група А, заедно с отборите на Португалия, Унгария, Албания, Малта и отново Швеция.

Представяне на големите форуми

Световни първенства

Европейски първенства

Почетни листи 
 До 15 август 2015 г.

Участия

Голмайстори

Привърженици 
Освен с националния си отбор по футбол, Дания е прочута също със своите пътуващи фенове – ролигани. Движението възниква през 80-те като изявена опозиция на хулиганството и целта му е спокойна и приятелска подкрепа по време на мачовете. Името произлиза от датксата дума за спокоен, мирен – „rolig“. Датските фенове са смятани за едни от най-примерните, редом с шотландските Tartan Army. На европейското първенство по футбол през 1984 печелят наградата на ФИФА за феърплей.

Играчи

Заплащане 
Играчите биват избирани свободно от националния селекционер. Датските състезатели получават определена сума пари за всеки мач, включително бонуси след победи и при квалифициране за международен форум. През годините тези премии са се увеличили от €1340 при победа през 1987 г. до €107 000 за всеки изигран мач на световното първенство по футбол през 2002.

Известни футболисти 
През ноември 2006 г., Датската футболна асоциация номинира осем датски национални играча за наградата „Най-добър датски футболист на всички времена“. Микаел Лаудруп печели приза с 58% от гласовете.

Номинирани играчи, подредени по година на дебют:
 Мортен Олсен (1970 – 1989)
 Хенинг Йенсен (1972 – 1980)
 Алан Симонсен (1972 – 1986) – носител на Златната топка за 1977 г.
 Пребен Елкяер (1977 – 1988)
 Микаел Лаудруп (1982 – 1998)
 Браян Лаудруп (1987 – 1998)
 Петер Шмайхел (1987 – 2001)
 Йон Дал Томасон (1997)

Купа на конфедерациите 
 1992 – Не участва
 1995 – Победител
 1997 до 2005 – Не участва

Летни олимпийски игри 
 1900 – Не е поканен
 1904 – Не участва
 1906 – Не участва
 1908 – Финал
 1912 – Финал
 1920 – Групова фаза
 1980 до 1936 – Не участва
 1948 – Трето място
 1952 – Осминафинал
 1956 – Не участва
 1960 – Второ място
 1964 – Не се класира
 1968 – Не участва
 1972 – Четвъртфинал
 1976 – Не се класира
 1980 – Не участва
 1984 – Не се класира
 1988 – Не се класира
 1992 – Групова фаза
 1996 – Не се класира
 2000 – Не се класира
 2004 – Не се класира

Треньори 
 До 1 май 2016 г.

a) Ниелсен води 8 мача на квалификации за олимпийски игри, победи 6, равни 1, загуби 1.

България – Дания

Източници

Външни препратки 
 Официален сайт на отбора

Дания
Дания